Miejscowości w USA:
 Victor – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Victor – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Teller
 Victor – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Teton
 Victor – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Victor – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Ravalli
 Victor – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Victor – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
Gminy w USA:
 Victor (ang. Victor Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Victor (ang. Victor Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Victor (ang. Victor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Victor (ang. Victor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Victor (ang. Victor Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Victor (ang. Victor Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
 Victor (ang. Victor Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Victor (ang. Victor Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
Inne:
 Victor – czasopismo
 Victor – oznaczenie typu radzieckich atomowych okrętów podwodnych
 Victor Talking Machine Company - amerykańska wytwórnia muzyczna, związana z jazzem
Handley Page Victor - brytyjski strategiczny bombowiec odrzutowy 
Osoby:
 Victor – jeden z najsłynniejszych przypadków opisywanych w literaturze psychologicznej